

Personnalités 

 Aaron Stell (1911-1996), monteur américain ;
 Brandon Stell ( siècle), neuroscientifique, chercheur américain.

Institutions 
 Hôpital Stell, hôpital à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, en France.